Musica Orbis Prague Festival je sborový a orchestrální festival, který se koná dvakrát ročně. Festival je oceňován pro svou nezapomenutelnou přátelskou atmosféru, individuální přístup k účastníkům a precizní organizaci s důrazem na detaily.

Festival přilákal do Prahy již více než 55 sborů a 1500 hudebníků!

Musica Orbis Prague Festival 
Od roku 2019 rozeznívají zúčastněné sbory z celé Evropy a Ameriky svými hudebními vystoupeními nejkrásnější pražské koncertní sály, jako jsou kostel svatého Šimona a Judy, České muzeum hudby, katedrála svatého Víta a další.

Kvůli následkům pandemie nebylo možné uspořádat festival v roce 2020, a to ani v jeho mezinárodní podobě plánované na 16.-20. července, ani v přeloženém podzimním termínu 23.-25. října, ve kterém jsme chtěli podpořit spící českou hudební scénu. Tradiční letní ročník Musica Orbis Prague Festivalu 2021 však nebyl odložen neboť se jej podařilo přesunout do bezpečí virtuálního prostoru. Festivalu se zúčastnilo 25 amatérských sborů z 12 zemí téměř všech kontinentů.

V roce 2022 bylo možné se opět setkat osobně a z celkové atmosféry festivalu byla cítit vděčnost za možnost opět sdílet hudbu naživo.

Musica Orbis Prague Festival 2023 
Festival proběhne v termínu 29. června - 3. července 2023. Hlavní přehlídka proběhne v kostele sv. Šimona a Judy před renomovanou porotou.

Musica Orbis GLORIA 
Musica Orbis GLORIA se zrodila v roce 2021 jako reakce na rostoucí zájem českých a slovenských sborů po dalších možnostech vystoupení. Od té doby jsme přivítali sbory z různých zemí a slyšeli jsme mimořádnou sborovou hudbu. 

Cílem festivalu Musica Orbis GLORIA je propojit sborové talenty naší země skrze společnou vášeň pro zpěv, nabídnout sborům koncertní vystoupení v jednom z nejkrásnějších sálů Prahy a motivovat je tak v jejich dalším působení a práci. V neděli při bohoslužbě pak mohou sbory svým zpěvem rozeznít i katedrálu sv. Víta na Pražském hradě.

Musica Orbis GLORIA 2023 
Festival proběhne v termínu 3.-5. listopadu 2023. Můžete se těšit na soutěžní i nesoutěžní festivalové vystoupení v Koncertním sále Pražské konzervatoře, doprovodné koncerty sborů v průběhu celého dne, podrobnou zpětnou vazbu od odborné poroty a pro zájemce také na zpívání při mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě či závěrečnou plavbu po Vltavě se slavnostním rautem.

Reference

Externí odkazy 
web festivalu: www.musicaorbis.com

Facebook festivalu: Facebook.com/MusicaOrbis

Instagram festivalu: Instagram.com/MusicaOrbis

YouTube kanál festivalu: YouTube.com/MusicaOrbis